Маляренко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Маляренко, Василий Тимофеевич (род. 1941) — украинский юрист, доктор юридических наук, профессор.
 Маляренко, Виталий Андреевич (род. 1941) — украинский учёный, специалист в области теплофизики.
 Маляренко, Дмитрий Петрович (1824—1860) — художник исторической и портретной живописи, академик Императорской Академии художеств.
 Маляренко, Кузьма Емельянович (1869—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Киевской губернии.
 Маляренко, Михаил Сафронович (1918—1985) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).
 Маляренко, Феликс Васильевич (1951—2020) — российский поэт и прозаик.